La  du Tour d'Italie 2007 s'est déroulée le 22 mai dans les régions Toscane et Ligurie. Le parcours de 192 kilomètres reliait Lido di Camaiore, dans la province de Lucques à Gênes, dans la province éponyme. Elle a été remportée par l'Italien Danilo Di Luca de la formation italienne Liquigas.

Parcours

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 10
2007 10
Tour d'Italie 2007 10
Tour d'Italie 2007 10
Tour d'Italie 2007 10

en:2007 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 10